Gornosawodsk ist:
eine Stadt in der Region Perm (Russland), siehe Gornosawodsk (Perm)
ein Dorf (ehemalige Stadt) in der Oblast Sachalin (Russland), siehe Gornosawodsk (Sachalin)